Niemcy:
 Königsbrück – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Königsbrück – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Königsbrück – zamek

Osoby:
 Karl Robert Bruno Naumann zu Königsbrück – niemiecki przedsiębiorca
 Clas Michael Naumann zu Königsbrück – niemiecki zoolog